Існує декілька святих з іменем Афанасій:

 Афанасій Афонський — візантійський монах, засновник першого і головного монастиря на Святій горі Афон — Монастиря Велика Лавра.
 Афанасій Великий — святий, отець Церкви, єпископ Александрійський; головний противник аріанства, захисник віри, відстоював догмати про природу Святої Трійці та божественності Ісуса.
 Афанасій Метеорський — православний преподобний, засновник монастирів Метеори у Греції.
 Афанасій Печерський (Ближні печери, 12 ст.) — православний святий. Чернець Печерського монастиря. Преподобний.
 Афанасій Печерський (Дальні печери, 13 ст.) — православний святий, чернець Печерського монастиря. Преподобний.